Aldo Pero (Trieste, 5 de octubre de 1944) fue un piloto de motociclismo italiano, que participó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo entre 1971 y 1980.

Resultados en carrera 
Sistema de puntuación a partir de 1969:

(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Italia
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Pilotos de Yamaha